Owen Edwards může být:

 Owen Edwards (hlasatel) (1933–2010) – velšský televizní hlasatel
 Owen Edwards (krasobruslař) (* 1987) – velšský krasobruslař

 Owen Morgan Edwards (1858–1920) – velšský historik
 Ifan ab Owen Edwards (1895–1970) – velšský historik
 Owen Dudley Edwards (* 1938) – irský historik
 Gareth Owen Edwards (* 1951) – velšský ragbista